Urech est un nom de famille porté par :
 Christine Urech (1984-), curleuse suisse,
 Friedrich Urech (1844-1904), chimiste allemand,
 Kim Urech (1960-), hockeyeuse suisse,
 Lisa Urech (1989-), athlète suisse,
 Marie-Jeanne Urech (1976-), cinéaste et romancière suisse.